Иоанн X
 Иоанн X (860—929) — папа римский с марта 914 по май 928 года. 
 Иоанн X (VIII или IХ) (ум. 1072) — сирийский патриарх Антиохийский и всего Востока в 1057/1058, август 1063/1064—2 ноября 1072/1073 годах.
 Иоанн X (ум. 1206) — Вселенский патриарх в 1198—1206 годах.
 Иоанн X (ум. 1369) — коптский патриарх Александрийский в 1363—1369 годах.
 Иоанн X (род. 1955) — патриарх Антиохийский и всего Востока c 17 декабря 2012 года.

 См. также 
 Иоанн I
 Иоанн II
 Иоанн III
 Иоанн IV
 Иоанн V
 Иоанн VI
 Иоанн VII
 Иоанн VIII